Давидит:

 Давидит, Ривка (1908—1970) — израильская детская писательница и поэтесса, театральный критик, драматург.
 Давидит — минерал из класса оксидов, содержит редкоземельные элементы, титан, кальций и железо.